Росио има више значења:

 Росио
 Росио (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Росио (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Росио, Гранха (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику